Гарнет Экселби (; род. 16 августа 1981, Сент-Анн, Манитоба, Канада) — канадский хоккеист, защитник.

На драфте НХЛ 1999 года был выбран в 8 раунде под общим 217 номером командой «Атланта Трэшерз».

Награды 
 Обладатель кубка Колдера в составе клуба «Чикаго Вулвз» (2002)
 Участник матча молодых звёзд НХЛ (2004)

Статистика

Клубная статистика

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 16 августа
Родившиеся в 1981 году
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Саскатун Блэйдз»
Игроки «Реджайна Пэтс»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Рокфорд АйсХогс»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки «Провиденс Брюинз»
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки ХК «Дорнбирн»
Задрафтованные ХК «Атланта Трэшерз»